National Hockey League 2023-24 er den 107. sæson (og den 106. sæson med spil) af ishockeyligaen National Hockey League. Ligaen har deltagelse af 32 hold og bliver indledt med et grundspil, hvor hvert hold spiller 82 kampe, og hvorfra 16 hold går videre til slutspillet om Stanley Cup.

Hold 

Holdene er inddelt i to konferencer med 16 hold hver. Hver konference er yderligere inddelt i to divisioner med otte hold i hver division.

Danske spillere

Grundspil

Format 

Alle hold spillede 82 grundspilskampe (41 hjemme- og 41 udekampe) fordelt på:
 3 eller 4 kampe mod hvert af de syv andre hold i samme division (i alt 26 kampe).
 3 kampe mod hvert af de 8 hold i den anden division i samme konference (i alt 24 kampe).
 2 kampe mod hvert af de 16 hold i den anden konference (i alt 32 kampe).

De tre bedste hold i hver division går videre til slutspillet om Stanley Cup, sammen med de to bedste hold i hver konference, der er placeret uden for top 3 i deres respektive division.

Udendørskampe 

To af grundspilskampene bliver spillet udendørs:
 NHL Winter Classic bliver afviklet den   på  i , , hvor  møder .
 NHL Stadium Series bliver afviklet den   på  i , , hvor  spiller mod .
 NHL Heritage Classic bliver afviklet den   på  i , , hvor  tager imod .

Kampe i udlandet

All-star-weekend 

NHL's all star-weekend bliver afholdt i  i , , hvor skills-konkurrencerne bliver afviklet den . februar, og selve all stars-kampen løber af stablen den . februar 2024.

Østkonferencen

Metropolitan Division

Atlantic Division

Vestkonferencen

Central Division

Pacific Division

Slutspil

Hold og seedninger 

Slutspillet om Stanley Cup har deltagelse af 16 hold – 8 fra østkonferencen og 8 fra vestkonferencen.

Format 

I de første to runder var slutspillet primært opdelt i henhold til grundspilsdivisionerne.

Alle opgør spilledes bedst af syv kampe, hvor det højst seedede hold havde hjemmebane i kamp 1, 2, 5 og 7, mens det lavest seedede hold spillede hjemme i kamp 3, 4 og 6. Uafgjorte kampe blev afgjort i forlænget spilletid til først scorede mål i perioder a 20 minutter med fem markspillere på hvert hold.

Skema

Første runde 

Østkonferencen

Vestkonferencen

Anden runde 

Østkonferencen

Vestkonferencen

Konferencefinaler 

Østkonferencen

Vestkonferencen

Stanley Cup-finale

Kilder / eksterne henvisninger 
National Hockey League

Noter 

NHL-sæsoner
Ishockey i 2023
Ishockey i 2024